Duži (Neum, BiH), naselje u općini Neum
 Duži (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje

Crna Gora:
 Duži (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik